Lone Aagesen (*1967) é uma botânica da Dinamarca.

Trabalhou no Instituto Botânico de Gothersgade, e na Universidade de Copenhague. 

Desenvolveu os seus trabalhos acadêmicos na Argentina no Instituto de Botánica Darwinion (CONICET), em San Isidro.

Publicações 
 Tortosa, R.D., L. Aagesen; G.M. Tourn. Morphological studies in the tribe Colletieae (Rhamnaceae): analysis of architecture and inflorescences.  Botanical Journal of the Linnean Society, Vol. 122, Nº 4, dic 1996, pp. 353–367
 Aagesen, L., M. Sanso. The Phylogeny of the Alstroemeriaceae, Based on Morphology, rps16 Intron, and rbcL Sequence Data. Systematic Botany Vol 28, ene 2003.
 Cialdella, A.M., L.M. Giussani, L. Aagesen, F.O. Zuloaga,  O. Morrone. A Phylogeny of Piptochaetium (Poaceae: Pooideae: Stipeae) and Related Genera Based on a Combined Analysis Including Trnl-f, Rpl16, and Morphology. Systematic Botany Vol 28, ene 2003.

Ligações externas

 

Botânicos da Dinamarca